Lutterotti ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Haniel-Lutterotti (1914–1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Karl von Lutterotti (1793–1872), österreichischer Volkskundler, Mundartdichter und Dialektforscher

 Nikolaus von Lutterotti (1892–1955), österreichisch-italienischer Benediktinermönch, Prior der Benediktinerabtei Grüssau in Schlesien, Autor und Kunsthistoriker
 Nikolaus Lutterotti, österreichischer Diplomat
 Otto Lutterotti (1909–1991), österreichischer Kunsthistoriker